
Die 37.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaften wurden 1986 in Lembeek, Belgien, ausgetragen.

Ergebnisse

Profis

Amateure

Junioren

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1986
Radsportveranstaltung 1986
Sportveranstaltung in der Provinz Flämisch-Brabant
Cyclocrossrennen in Belgien
Halle (Belgien)